Die DDR-Oberliga 1979/80 war die 31. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 18. August 1979 und endete am 10. Mai 1980. Der Berliner FC Dynamo verteidigte durch einen 1:0-Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Dynamo Dresden seinen Titel aus dem Vorjahr und errang die zweite Meisterschaft.

Saisonverlauf 
Der Titelkampf wurde zu einem Zweikampf der beiden Dynamo-Mannschaften aus Dresden und Berlin. Dresden stand 23 Spieltage lang (vom 1. bis 18. und vom 21. bis 25. Spieltag) an der Tabellenspitze und musste sich am Ende mit dem zweiten Platz begnügen. Am letzten Spieltag gelang dem BFC durch einen 1:0-Heimsieg gegen Dresden die erfolgreiche Titelverteidigung.

Auf den Plätzen folgten der FC Carl Zeiss Jena und der 1. FC Magdeburg mit zehn bzw. zwölf Punkten Rückstand auf das Spitzenduo. Aufsteiger FC Vorwärts Frankfurt kam auch dank der drittbesten Auswärtsbilanz auf einen hervorragenden fünften Platz, noch vor dem 1. FC Lokomotive Leipzig.

Der Hallescher FC Chemie, der eine gute Hinrunde (3. Platz) spielte, konnte dieses Niveau nicht halten und belegte am Ende den siebenten Rang. Danach folgten jene Mannschaften die mit dem Abstieg zu tun hatten. Am 22. Spieltag trennten den Achten BSG Sachsenring Zwickau nur vier Punkte vom Schlusslicht Chemie Leipzig. Zwickau rettete sich praktisch einen Spieltag später mit einem Heimsieg gegen Jena. Der 25. Spieltag brachte dann die BSG Stahl Riesa den endgültigen Klassenerhalt und für den FC Rot-Weiß Erfurt (Letzter der Hinrunde), den FC Karl-Marx-Stadt und BSG Wismut Aue eine komfortable Ausgangsposition für den letzten Spieltag. Union hatte nach der 0:6 Schlappe gegen den BFC nicht nur zwei Punkte Rückstand, sondern auch das deutlich schlechteste Torverhältnis. Dresden besiegelte durch einen Heimsieg gegen Chemie den Abstieg der Leutzscher. Diesen folgte dann der 1. FC Union Berlin durch eine Niederlage in Frankfurt. Nach 1969 und 1973 mussten die Eisernen das dritte Mal den Gang in die DDR-Liga antreten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore  
In den 182 Punktspielen fielen 525 Tore, im Schnitt 2,88 pro Spiel. In zwei Heimspielen des Berliner FC Dynamos fielen jeweils zehn Tore, und zwar beim 9:1-Sieg gegen Stahl Riesa und beim 10:0-Sieg gegen Chemie Leipzig. Letzteres war der höchste Sieg der Oberliga-Saison und bereits das dritte Ligaspiel binnen zwei Jahren, das der Titelverteidiger aus Berlin zweistellig gewann.

Torschützenliste

Zuschauer 

 In 182 Spielen kamen 2.221.700 Zuschauer ( 12.207 pro Spiel) in die Stadien. 
 Größte Zuschauerkulisse: 38.000 BSG Chemie Leipzig – 1. FC Lokomotive Leipzig (10. Sp.) Niedrigste Zuschauerkulisse: 3.000 FC Vorwärts Frankfurt – FC Karl-Marx-Stadt (15. Sp.) und FC Vorwärts Frankfurt – BSG Sachsenring Zwickau (22. Sp.)

Verschiedenes 

 304 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 22 in allen Punktspielen dabei.
 525 Tore ( 2,88 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 154 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
 73 Strafstöße wurden verhängt, wovon 54 verwandelt wurden. André Jarmuszkiewicz vom FC Vorwärts Frankfurt traf fünfmal, während Jürgen Croy (BSG Sachsenring Zwickau) fünf Elfmeter parieren konnte.
 Es wurden acht Eigentore erzielt.
 Holger Krostitz vom Hallescher FC Chemie gelang am 7. Spieltag ein Hattrick gegen Magdeburg.
 Vier Tore in einem Spiel erzielten Dieter Kühn (1. FC Lokomotive Leipzig) beim FC Vorwärts Frankfurt (12. Spieltag) und Hartmut Pelka (Berliner FC Dynamo) gegen Stahl Riesa (15. Spieltag).
 Drei Tore in einem Spiel schossen Streich (1. FC Magdeburg) gegen Chemie Leipzig (2. Spieltag), Riediger (Berliner FC Dynamo) gegen Lokomotive Leipzig (24. Spieltag) und Vogel (FC Carl Zeiss Jena) gegen den Hallescher FC Chemie (24. Spieltag).
 Dieter Göpel (FC Rot-Weiß Erfurt) erzielte am 15. Spieltag gegen Wismut Aue das 18.000 Tor der Oberliga-Geschichte.
 Frank Terletzki (Berliner FC Dynamo) verwandelte am 15. Spieltag direkt eine Ecke gegen Stahl Riesa.

 Es gab 107 Heimsiege, 39 Unentschieden und 36 Auswärtssiege.
 Höchster Sieg: Berliner FC Dynamo – BSG Chemie Leipzig 10:0 (17. Spieltag)
 Torreichste Spiele: Berliner FC Dynamo – BSG Chemie Leipzig 10:0 (17. Spieltag) und Berliner FC Dynamo – BSG Stahl Riesa 9:1 (15. Spieltag)

 Es gab insgesamt zehn Feldverweise und 366 Verwarnungen durch die Unparteiischen, wobei 55 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.

Fußballer des Jahres 1979/80

Siehe auch 
 FDGB-Pokal 1979/80
 DDR-Fußball-Liga 1979/80

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tablesd/ddr80.html

Quellen 
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 FUWO: Jahrgänge 1979–1980, Sportverlag Berlin, 

1979/80
Fußballsaison 1979/80